Saint-Alban (en bretó Sant-Alvan, gal·ló Saent-Alban) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 1.786 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Districte de Saint-Brieuc